Åvik kan syfta på:

 Åvik, Hyvinge
 Åvik, Somero
 Åviks municipalsamhälle – ett tidigare i municipalsamhälle i Gävleborgs län 1906–1911